Munich désigne :

Toponymes 

Munich, la troisième plus importante ville d'Allemagne.

Munich, un village situé dans le Dakota du Nord.

Patronyme 
 Romane Munich (1994-), footballeuse française

Culture 
Les accords de Munich, accords de paix signés en 1938 entre Hitler, Mussolini et les dirigeants de la France et du Royaume-Uni, qui abandonnent alors leur allié tchécoslovaque ;
Munich, un long métrage de Steven Spielberg, sorti en 2006.
 La munich peut désigner la bière de Munich.

Sport 
 Le Bayern de Munich est un des clubs de sport la ville de Munich ;
 Le TSV Munich 1860 est un des clubs de sport de la ville de Munich.

Navires 
 Le München est un navire météorologique allemand arraisonné par la Royal Navy pendant la seconde Guerre Mondiale (voir la Guerre météorologique de l'Atlantique nord).